Schalamow bzw.  steht für:

 Alina Shalamova und Nikolay Shalamov, klassisches Klavierduo
 Warlam Tichonowitsch Schalamow (1907–1982), russischer Schriftsteller, Oppositioneller und Dissident
 (3408) Shalamov, ein nach dem Schriftsteller benannter Asteroid